Ди́стель в арбористике ( — «штык Дистеля») — схватывающий узел, завязываемый на  верёвке репшнуром диаметром 7—8 мм вокруг 9—14 мм основной верёвки, обеспечивая тем самым самостраховку арбориста. Работает только при направлении тяги вниз. Основой узла Дистеля является выбленочный узел, усиленный дополнительными шлагами. Узел Дистеля, используемый арбористами для подъёма и удержания на верёвке — отличен от морского узла ( — «вращающийся штык»), который описан под номером 1734 в книге узлов Эшли для подъёма реев и в книге Л. Скрягина «Морские узлы» назван «задвижным штыком», в книге В. Новикова «Узлы. Способы вязания и применение» узел также назван «вращающимся запором», в книге В. Григорьева и В. Грязнова «Судовые такелажные работы» узел также назван «выбленочным узлом со шлагом». Узел «Дистель» арбористы завязывают серединой отрезка репшнура, используя оба конца для тяги на основной верёвке или концом самой же мягкой и толстой арбористской верёвки, а морской «задвижной штык» моряки завязывают концом тонкого троса на конце более толстого или на рее и для тяги используют лишь один конец троса, если узел завязывают ходовым концом паракорда на коренном конце, образуя регулируемую петлю, тогда такой узел в туризме называют «палаточным» узлом.

Способ завязывания 
 Сшить петли (или завязать восьмёрку или баррел) на концах отрезка репшнура.
 Вщёлкнуть конец в карабин и приложить к верёвке.
 Сделать 5 оборотов сверху и 1 оборот снизу верхним концом.
 Прощёлкнуть конец в карабин также.

Достоинства 
 Узел может быть завязан верёвкой равного диаметра с основной верёвкой или концом самой же основной верёвки
 Узел может быть завязан даже на верёвке под натяжением

Недостатки 
 Работает только при направлении тяги вниз

Применение

В арбористике 
 В арбористике узел Дистеля применяют для подъёма по верёвке и удержания на ней

В альпинизме 
 В альпинизме узел Дистеля может быть применён для самовылаза из ледовой трещины

В морском деле 
 В морском деле задвижной штык применяют для подъёма рангоутных деревьев
 На швартовке
 Для удлинения («наращивания») более толстого троса тонким

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 Григорьев В. В., Грязнов В. М., Судовые такелажные работы, Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Транспорт», 1975, 112 с.
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с., ISBN 5-277-01807-7
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров ISBN 5-9287-0413-5
 Ахметшин А. М., Схватывающие узлы в спортивном туризме и альпинизме, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, 84 с. 
 А. В. Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 130 с.
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. 
 Я. Тятте, Горный туризм: снаряжение, техника, тактика. Таллин, Ээсти раамат, 1980. — 328 с.
 Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — С. 96. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288 
 Колин Джермен, Большая книга узлов: Издательство «Кладезь-Букс»; 2008; 114 с. 
 The Safe Climbing Book of Knots — Knots and Hitches for Professional Tree Work: Compendium of knots and hitches for use in Professional Tree Work: University of Copenhagen; Nødebo; August 2018; second edition

Примечания

Ссылки 
 Distel Hitch — статья на сайте animatedknots.com
 Задвижной штык — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»

См. также 
 Список узлов

Схватывающие узлы
Штыковые
Лесное хозяйство
Узлы, применяемые в альпинизме
Узлы